Albrechtice, une commune du district de Karviná, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Albrechtice, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Albrechtice nad Orlicí, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Albrechtice nad Vltavou, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Albrechtice v Jizerských horách, une commune du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec ;
 Město Albrechtice, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Velké Albrechtice, une commune du district de Nový Jičín, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie